Флаг муниципального образования «Ма́йнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июня 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6316.

Описание флага 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, имеет в центре белую волнообразную полосу шириной в 1/7 ширины, на которой проросшие жёлтые дубовые ветви с одиннадцатью листьями».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле на такой же, тонко окаймлённой серебром и обременённой золотым ткацким челноком с продетым в него серебряным свитком волнистой оконечности — золотой частокол, посередине которого глухая рубленная из брёвен островерхая двухъярусная башня с шатровыми кровлями и балконом вокруг верхнего яруса, сопровождаемая по сторонам двумя серебряными алебардами на коротких золотых рукоятях».

Обоснование символики 
Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами на основании герба муниципального образования и воспроизводит его символику.

Зелёный цвет полотнища символизирует надежду, изобилие, свободу и радость.

Белая волнообразная полоса символизирует реку Майна, по которой городское поселение получило своё название.

Одиннадцать жёлтых листьев — это населённые пункты входящие в данное городское поселение.

Примечания